niedźwiadek – mały niedźwiedź, zwierzę

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Według TERYT jest ich 3, w tym 1 podstawowa
 Niedźwiadek – część wsi Pobłocie w woj. pomorskim, w pow. wejherowskim, w gminie Linia
 Niedźwiadek – przysiółek wsi Kurzelów w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gminie Włoszczowa
 Niedźwiadek – osada leśna w woj. wielkopolskim, w pow. ostrzeszowskim, w gminie Czajków

Inne 
 Niedźwiadek – jeden z pseudnonimów Leopolda Okulickiego, generała, ostatniego komendanta Armii Krajowej
 Niedźwiadek – dawna polska nazwa gwiazdozbioru Skorpiona
 Niedźwiadek – rejon dzielnicy Ursus w Warszawie
 Niedźwiadek – przygodowy film francusko-amerykański z 1988 roku
 Niedźwiadek – czeski film z 2007 roku w reżyserii Jana Hřebejka
 Niedźwiadek – potok, prawy dopływ potoku Kasinianka
 niedźwiadek – polska nazwa skorpionów